Мірек Боднар ( 22 вересня 1985, Івано-Франківськ) — український поет, перекладач і видавець. Головний редактор і співзасновник (разом з Христиною Михайлюк) видавництва «П’яний корабель». Учасник фестивалів «Потяг до Яремче», «Екле», Meridian Czernowitz, «Березневі коти», «Книжковий Арсенал».

Співзасновник та учасник музично-візуальних проєктів «Франшиза» й «11 вересня». Перекладає поезію з англійської і польської мов. Живе в Івано-Франківську. З жовтня 2010 року до липня 2014 жив у Львові.

Творчість 
Як поет Мірек Боднар дебютував у листопаді 2008 року добіркою віршів в інтернет-проєкті центральноєвропейського часопису «Потяг 76».

Перші свої збірки публікував на безкоштовній електронній платформі Issuu.

Окремі вірші автора перекладено англійською, німецькою та польською мовами.

У червні 2015 року здобув перемогу в конкурсі літературної премії Metaphora за переклади з американських і польських поетів.

Бібліографія 

Номерні збірки:
 Хороші вірші, погані вірші (2010)
 Radio Paradise (2011)
 рай на іншому розі (2012)
 поґо (2012)
 самотні жінки, розлучений чоловік і ще дещо про буденні речі (2012)
 Нульовий меридіан (2013)
 Філандія (2013)
 Видіння любові і смерті (2014)
 Бриколаж (2015)
 концерт для фортепіано з оркестром № 1 (2022) 

 Вибрані твори

 ...ще, ще, ще, не зупиняйся! (2022)

Інтерв’ю 
 Цю нестачу звичайне читання не замінить, Litcentr, 19 серпня 2015 р.

Джерела 
Мірек Боднар, авторська сторінка на проєкті «Автура» 

Поети